Карата:
 Карата () — село, административный центр Ахвахского района Дагестана.
 Карата, Эрика (; род. 1997) — японская модель и актриса.

См. также